Batwoman – personaggio immaginario dell'Universo DC
 Batwoman – serie televisiva creata da Caroline Dries
 Batwoman - L'invincibile superdonna – film del 1967 diretto da René Cardona
 The Bat Woman (La donna pipistrello) – dipinto a olio su tela di Albert Joseph Pénot